Duranti peut faire référence à:

Patronymie
 Agnese Duranti (2000- ), une gymnaste rythmique italienne.
 Doris Duranti (1917-1995), une actrice italienne surtout active lors de la période des « téléphones blancs ».
 Durante Duranti (1507-1557), un cardinal italien du XVI siècle.

 Fortunato Duranti (1787-1863) est un peintre italien et collectionneur d'art actif au XIX siècle.
 Francesca Duranti (1935- ), une écrivaine italienne
 Jalel Duranti (1994- ), un coureur cycliste italien.
 Jean-Étienne Duranti (vers 1534-1589), Premier président du parlement de Toulouse de 1581 à 1589.
 Lamberto Duranti (1890-1915), un patriote et journaliste italien.
Nom composé
 Guillaume de Duranti-Concressault (1791-1856), un homme politique français.

Biologie
 Aromobates duranti, une espèce d'amphibiens de la famille des Aromobatidae
 Hyalinobatrachium duranti, une espèce d'amphibiens de la famille des Centrolenidae

Autres
 La rue Duranti est une voie du  de Paris, en France.